Markgraf Maximilian Friedrich Johann Ernst von Baden (* 8. Dezember 1796 in Triesdorf; † 6. März 1882 in Karlsruhe) war ein badischer, später preußischer General der Kavallerie.

Leben 
Maximilian war der jüngste Sohn des Großherzogs Karl Friedrich aus dessen morganatischer Ehe mit Luise Karoline Geyer von Geyersberg.

Er wurde in Karlsruhe erzogen und am 16. März 1813 als Major im Dragonerregiment „von Geusau“ der Badischen Armee angestellt. Zunächst im Generalstab der badischen Truppen nahm Maximilian bei den Franzosen an den Kämpfen gegen Preußen teil, kam dann zum Stab von Marschall Marmont und konnte sich bei Leipzig auszeichnen. Während der dortigen Straßenkämpfe stürzte Maximilian von seinem Pferd und geriet dadurch in Gefangenschaft, die er in Berlin und später in Neuruppin verbrachte. Nachdem sich Baden auf die Seite der Allianz geschlagen hatte, kam Maximilian frei und wurde in Anerkennung seines tapferen Verhaltens zum Kommandeur einer Eskadron im Dragonerregiment „von Geusau“ ernannt. In dieser Stellung nahm er im Verlauf der Befreiungskriege an den Belagerungen von Straßburg und Kehl teil. Dabei konnte er sich erneut auszeichnen, wurde aber durch einen Säbelhieb am Kopf und einen Stich durch den Oberarm schwer verwundet. Als Anerkennung wurde Maximilian im Armeebericht belobigt und mit dem Militär-Karl-Friedrich-Verdienstorden ausgezeichnet.

Nach dem Friedensschluss avancierte er Anfang 1816 zum Oberstleutnant und wurde im Jahr darauf am 4. Oktober 1817 als großherzoglicher Prinz und Markgraf von Baden anerkannt. Am 11. Februar 1821 wurde Maximilian Oberst und am 14. Februar 1826 Kommandeur des Garde du Corps.

1835 verlieh der russische Kaiser Nikolaus dem Markgrafen den St. Annenorden erster Klasse und ließ ihn durch Paul Friedrich von Moltke, den kaiserlich russischen Geschäftsträger am großherzoglich badischen Hof, übergeben.

1856 wurde Maximilian Chef des 2. Dragoner-Regiments, das daher auch seinen Namen führte und sich 2. Dragoner-Regiment „Markgraf Maximilian“ nannte. Nach der Militärkonvention und der Überführung in die Preußische Armee erhielt es die Bezeichnung 2. Badisches Dragoner-Regiment „Markgraf Maximilian“ Nr. 23.

Neben seiner militärischen Karriere verfolgte Maximilian auch landwirtschaftliche Interessen. Deshalb erwarb er 1835 den Abtsgrundhof auf einer Rheininsel bei Karlsruhe. Der Markgraf ließ das erworbene Gebiet urbar machen und verband die drei noch vorhandenen Inseln miteinander. Er gab dem Hofgut und dem im gleichen Jahr gegründeten Ort seinen Namen. Dieser hieß nun Maximilians-Aue. Der Hof heißt heute Hofgut Maxau. Das Hofgut Kirschgartshausen bei Mannheim hatten er und seine Brüder bereits 1804 als Grafen von Hochberg erhalten. Dort gibt es u. a. einen Türsturz von 1822, mit badischem Wappen und der sich auf Maximilian und seinen Bruder Ludwig Wilhelm beziehenden Inschrift: „L.W. und M. MARKGRAFEN zu BADEN 1822“.

Maximilian gehörte von 1819 bis zu seinem Tod 1882 als Prinz des Großherzoglichen Hauses der Ersten Kammer der Ständeversammlung Badens an. Maximilian starb im Alter von 85 Jahren und ist in der Großherzoglichen Grabkapelle in Karlsruhe bestattet.

Vorfahren

Siehe auch 
 Stammliste des Hauses Baden
 Maximilian von Baden, 1918 letzter Kanzler des Kaiserreichs, Großneffe des Maximilian Friedrich Johann Ernst

Literatur 
 Maximilian Friedrich Johann Ernst, Prinz u. Markgraf. In: Friedrich von Weech (Hrsg.): Badische Biographien. Band 4, 1891, S. 4f. (Digitalisat)
 Kurt von Priesdorff: Soldatisches Führertum. Band 8, Hanseatische Verlagsanstalt Hamburg, o. O. [Hamburg], o. J. [1941], , S. 23–24, Nr. 2461.

Weblinks 

 Artikel im Stadtwiki Karlsruhe
 Homepage des Hofgutes Maxau

Einzelnachweise 

Maximilian #Baden #General
Maximilian #Baden #General
Mitglied der Ersten Kammer der Badischen Ständeversammlung
General der Kavallerie (Baden)
Person in den Koalitionskriegen (Baden)
General der Kavallerie (Königreich Preußen)
Ritter des Schwarzen Adlerordens
Träger des Hausordens der Treue
Träger des Militär-Karl-Friedrich-Verdienstordens (Großkreuz)
Träger des Ordens vom Zähringer Löwen (Großkreuz)
Träger des Großherzoglich Hessischen Ludwigsordens
Träger des Ordens der Heiligen Anna
Träger des Herzoglich Sachsen-Ernestinischen Hausordens (Großkreuz)
Träger des Ordens der Württembergischen Krone (Großkreuz)
Karl Friedrich (Baden)
Deutscher
Geboren 1796
Gestorben 1882
Mann